Alvito bezeichnet folgende Orte:

 Alvito (Latium), ein Ort in Italien
 Alvito (Portugal), ein Ort in Portugal

Siehe auch:
 Talsperre Alvito, Talsperre in Portugal